Нечиста крв може да означава:
 Нечиста крв, роман Борисава Станковића
 Нечиста крв, представа Народног позоришта у Београду, у поставци Градимира Мирковића из 1975. године
 Нечиста крв, филм из 1996. године
 Нечиста крв, балет Народног позоришта у Београду по либрету Лидије Пилипенко из 2008. године
 Нечиста крв, представа Народног позоришта у Београду, у обради Маје Тодоровић, драматизацији Молине Удовички Фотез и режији Милана Нешковића из 2019. године
 Нечиста крв представа Позоришта „Бора Станковић”, у драматизацији Тијане Грумић и режији Југа Ђорђевића из 2019. године
 Нечиста крв (ТВ серија)